A butin szerves vegyület, négy szénatomos nyílt láncú alkin, összegképlete C4H6. Két geometriai izomerje létezik:
1-butin (etilacetilén)
2-butin (dimetilacetilén)